Гигу — фамилия. Известные носители:

 Гигу, Джанни (; 22 февраля 1975, Нуэво-Пальмира, департамент Колония) — уругвайский футболист.
 Гигу, Мишель (род. 1982) — французский гандболист.
 Гигу, Поль (; 1834 — декабрь 1871) — французский провансальский художник-пейзажист.

См. также 
  — город в Марокко.